Teams è la traduzione inglese di "squadre".

Teams o TEAMS possono riferirsi a:
TEAMS – dorsale di rete tra l'Africa orientale e il Medio Oriente
Microsoft Teams – piattaforma di comunicazione e collaborazione unificata sviluppata da Microsoft

Voci correlate 
 Team
 Squadra